

Cinema 
Lo specchio (Zerkalo) – film diretto da Andrej Tarkovskij (1975)
Lo specchio (Ayneh) – film diretto da Jafar Panahi (1997)

Editoria 
Lo Specchio – rivista italiana degli anni '60 e '70
Lo Specchio – supplemento settimanale del quotidiano La Stampa
Lo Specchio – collana della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore

Musica 
Lo specchio – album di Bracco Di Graci del 1998 (Dischi Ricordi)
Lo specchio – album di Francesca Romana Perrotta del 2013

Pittura 
Lo specchio – dipinto di Marc Chagall

Televisione 
Lo Specchio – una delle stazioni del Progetto DHARMA nella serie televisiva Lost.